Die Callipodida sind eine Ordnung der zu den Tausendfüßern gehörenden Doppelfüßer. Sie sind in den subtropischen bis gemäßigten Gebieten Nordamerikas, Europas und Asiens verbreitet und mit etwa 150 Arten eine der artenärmeren Ordnungen der Doppelfüßer.

Merkmale und Lebensweise 
Vertreter der Callipodida haben eine rundliche Körperform. Der Körper besteht aus mindestens 30, meist 40–60 Körpersegmenten, die nur in seltenen Fällen Seitenflügel (Paranota) aufweisen. Die Körperlänge beträgt bis zu 100 mm. Entlang der Mittellinie des Körpers verläuft eine dorsale Längsrille und viele Arten besitzen Längsrippen auf der Körperoberfläche. Am großen, rundlichen Kopf sind meist Augen vorhanden. Am Körperende sind Spinngriffel vorhanden. Die Gonopoden der Männchen befinden sich am 7. Körperring, dabei ist das anteriore Laufbeinpaar zu einem einzigen Paar an Gonopoden reduziert (wie bei den Bandfüßern), das jedoch in den Körper zurückgezogen werden kann. Die Antennen bestehen aus 9 Segmenten, da das bei Doppelfüßern klassische zweite Antennensegment in zwei Segmente aufgeteilt ist. Apomorphien der Ordnung sind das geteilte Hypoproct, die geteilten anal valves und die langen, röhrenförmigen, „herausfahrbaren“ Vulven.

Manche Vertreter der Callipodida gehören zu den wenigen Doppelfüßern, die auch als Fleischfresser bekannt sind. Manche der Arten besitzen außerdem Wehrsekrete, die p-Cresol enthalten. Dadurch werden sie selten gefressen und können auch aus mehreren Metern Entfernung olfaktorisch wahrgenommen werden. Auch einige höhlenbewohnende Arten befinden sich unter den Callipodida.

Verbreitung  
Die Ordnung Callipodida ist in den subtropischen bis gemäßigten Gebieten Nordamerikas, Europas und Asiens verbreitet, also ausschließlich auf der Nordhalbkugel. Dabei kommt sie in Nordamerika vor allem in den westlichen und östlichen Gebieten vor, nach Norden bis etwa zum 46. Breitengrad. In Mitteleuropa ist die Ordnung nur südlich der Alpen zu finden und dringt auch sonst nicht weiter nach Norden vor. Von hier zieht sich das Verbreitungsgebiet mit Lücken bis nach Südwestasien und Zentralasien. In Ostasien ist die Ordnung vom südlichen China bis Laos und Thailand bekannt.

Verbreitung der einzelnen Familien 
Die Familie Callipodidae ist aus Südeuropa bekannt, aus Frankreich und Italien.

Die Familie Abacionidae lebt in der Osthälfte Nordamerikas, von New York, Michigan und Minnesota im Norden bis Florida und den Nordosten Mexikos im Süden. 

Die Familie Caspiopetalidae lebt in Südwestasien, vom Iran und Pakistan bis nördlich nach Zentralasien (mindestens bis Turkmenistan im Norden). 

Die Familie Dorypetalidae ist aus Südeuropa bekannt, von Spanien im Westen bis in die Türkei im Osten. 

Die Familie Paracortinidae lebt in China, genauer in der Provinz Yunnan. 

Die Familie Schizopetalidae lebt vom Südwesten der USA (Kalifornien und Utah) bis Mexiko inklusive der Küstengebiete des südöstlichen Mexikos, im Süden Chinas, im nördlichen Vietnam und von Italien bis Palästina. 

Die Familie Sinocallipodidae lebt von Yunnan in China bis Laos, Thailand, Vietnam und möglicherweise Kambodscha.

Äußere Systematik 
Die Ordnung Callipodida gehört zur Überordnung Nematophora innerhalb der Teilordnung Eugnatha. Diese gehört wiederum zur Infraklasse Helminthomorpha innerhalb der Klasse Diplopoda. Ob die Ordnung Callipodida die Schwesterordnung der Chordeumatida oder Stemmiulida ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Das folgende Kladogramm gibt eine Übersicht über die äußere Systematik innerhalb der Doppelfüßer:

Innere Systematik 
Zur Ordnung Callipodida gehören 3 Unterordnungen mit 8 Familien, 34 Gattungen und etwa 150 Arten. Die Anzahl der Familien, Gattungen und Arten kann dabei je nach Autor und taxonomischem Werk etwas abweichen. Vermutlich existieren noch einige unbeschriebene Arten, so dass die tatsächliche Artenzahl höher liegt. Die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Ordnung sind im Verhältnis zu anderen Doppelfüßer-Ordnungen noch relativ schlecht erforscht.

Die Unterordnung Sinocallipodidea gilt als primitivste der drei Unterordnungen und als Schwestertaxon der restlichen Callipodida. Die systematische Gliederung der Callipodida-Gattungen innerhalb der Unterfamilien, Familien und Unterordnungen stellt sich wie folgt dar:
 Unterordnung Callipodidea , 1894
 Callipodidae , 1893
 Callipus 4 Arten 
 Sardopus 1 Art
 Unterordnung Schizopetalidea , 1973
 Abacionidae , 1979
 Abacioninae
 Abacion 8 Arten
 Delophon 4 Arten
 Tetracion 3 Arten
 Caspiopetalidae , 1931
 Bollmania 8 Arten
 Dorypetalidae , 1900
 Cyphocallipodinae
 Cyphocallipus 1 Art
 Dorycallipus 1 Art
 Lusitanipus 2 Arten
 Dorypetalinae
 Dorypetalum 7 Arten
 Paracortinidae  & , 1993
 Angulifemur 2 Arten
 Paracortina 11 Arten
 Schizopetalidae , 1909
 Acanthopetalinae
 Acanthopetalum 14 Arten
 Apfelbeckia 4 Arten
 Balkanopetalum 6 Arten
 Eurygyrus 20 Arten
 Himatiopetalum 1 Art
 Prolysiopetalum 5 Arten
 Euxinopetalinae
 Euxinopetalum 1 Art
 Schizopetalinae
 Callipodella 5 Arten
 Dischizopetalum 1 Art
 Schizopetalum 1 Art
 Tynommatidae , 2014
 Mexicopetalum 1 Art
 Tynommatinae
 Aspidiophon 1 Art
 Caliactis 1 Art
 Colactis 10 Arten
 Colactoides 1 Art
 Etiron 8 Arten
 Florea 1 Art
 Heptium 2 Arten
 Idrionaria 1 Art
 Texophon 2 Arten
 Tynomma 3 Arten
 Unterordnung Sinocallipodidea , 2000
 Sinocallipodidae , 1993
 Sinocallipus 6 Arten

Einige Arten aus Südeuropa sind z. B. Callipus corsicus von Korsika, Callipus foetidissimus aus Frankreich (bis zur Grenze zu Belgien) und Italien (bis zur Grenze vom Tessin), Dorypetalum bosniense aus Bosnien und Herzegowina, Dorypetalum degenerans von Ungarn bis Griechenland, Acanthopetalum carinatum von Slowenien bis Griechenland, Acanthopetalum richii von Italien bis Griechenland, Apfelbeckia brazzana aus Kroatien, Apfelbeckia insculpta aus Kroatien bis Serbien und Albanien, Callipodella fasciata von Bosnien und Herzegowina bis Griechenland und Bulgarien, Callipodella herzegowinensis von Kroatien bis Montenegro, Callipodella mostarensis von Kroatien bis Albanien, Callipodella vinciguerrae aus Mittelitalien, Dischizopetalum illyricum von Slowenien bis Serbien und Schizopetalum koelbeli aus Kroatien.

Fossilien 

Die Art Burmanopetalum inexpectatum aus einer vierten, mittlerweile ausgestorbenen, Unterordnung Burmanopetalidea, wurde aus etwa 99 Millionen Jahre altem Birmit (mittlere Kreidezeit) in Malaysia beschrieben. Während sich der Grundbauplan der Callipodida seit der Kreidezeit kaum geändert hat, weist die fossile Art dennoch eine Reihe einzigartiger Merkmale auf.

Weblinks

Einzelnachweise 

Doppelfüßer
Diplopoda